Plaats in Indonesië
 Mujur (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Mujur (Praya Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara